Freiberger (paard), paardenras
Freiberger Brauhaus, brouwerij in Freiberg
Freiberger Mulde, bovenstroom van de Mulde